Mazowe steht für:

 Mazowe, Fluss in Simbabwe und Mosambik
 Mazowe (Simbabwe), Ort in Simbabwe
 Mazowe District, Distrikt in Simbabwe